Стефан Урош V е сръбски цар, управлявал през 1355 – 1371 година.

Той е роден около 1336 година и е единственият син на цар Стефан Душан и съпругата му Елена Българска, сестра на българския цар Иван Александър. Той е с преобладаващ български произход, понеже освен че майка му е българка, баща му също е от смесен българо-сръбски брак. През 1346 година получава титлата крал, а след смъртта на баща си на 20 декември 1355 година е цар на Сърбия. Стефан Урош не успява да установи контрол над страната, като много от едрите местни владетели управляват на практика самостоятелно.

Стефан Урош умира на 4 декември 1371 година без да остави наследници, след което Сръбското царство окончателно се разделя на множество владения.

Родословие

Литература 
 Центробежни тенденции в първите години от управлението на цар Урош
 Чиркович, Сима. История сербов. – М.: Весь мир, 2009, стр. 448, ISBN 978-5-7777-0431-3.
 John V.A. Fine, Jr., (1987). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-10079-8.
 Soulis, George C., (1995). The Serbs and Byzantium. Athens.

Средновековни сръбски владетели
Сръбско царство
Неманичи